— железнодорожная линия находящаяся под управлением японских железнодорожного операторов East Japan Railway Company и Central Japan Railway Company, протянувшаяся от станции , расположенной в специальном районе Тиёда в Токио, до станции  в городе Нагоя префектуры Айти.

Восточная часть линии , находится под управлением East Japan Railway Company (JR East), в то время как западная часть  — под управлением Central Japan Railway Company (JR Central). Граница двух участков линии находится у станции , где составы, идущие с обеих частей линии, переходят на линию Сононои до городов Мацумото и Нагано. В противоположность густонаселённым городским областям у обоих концов линии Тюо её центральная часть проходит через малонаселённые территории, например, на участке от станции Сиодзири до станции Накацугава ходят всего два местных и один скорый поезд в час.

Линия пролегает через горные районы центрального Хонсю. Самая высокая точка линии (около станции ) расположена на высоте 900 метров над уровнем моря.

Маршруты 
 Вся линия (Токио — Нагоя): 424,6 км
 Восточная линия (Токио — Сиодзири): 222,1 км
 Токио — Канда: 1,3 км (официально часть линии Тохоку)
 Канда — Ёёги: 8,3 км
 Ёёги — Синдзюку: 0,7 км (официально часть линии Яманотэ)
 Синдзюку — Сиодзири: 211,8 км
 Восточная линия — Ветка Тацуно (Окая — Тацуно — Сиодзири): 27,7 км
 Западная линия (Сиодзири — Нагоя): 174,8 км
 Сиодзири — Канаяма: 171,5 км
 Канаяма — Нагоя: 3,3 км (вдоль линии Токайдо)

Станции и виды обслуживания 
В данной части перечислены станции и виды обслуживания на различных участках линии Тюо. В дополнение к перечисленным существуют также отдельные виды скорых поездов с ограниченным числом остановок: Azusa, Super Azusa, Kaiji, Hamakaiji, Narita Express и Shinano.

Токио — Митака 

На данном участке существуют два отделённых друг от друга вида обслуживания. От станции  до станции  проложены 4 пути, два из которых —  с платформами на каждой станции, и два других — , для которых на многих станциях на этом участке нет платформ. Местные пути используются местными поездами (ходят только ранним утром и поздней ночью) и составами линии Тюо-Собу, в то время как по скорым путям ходят только скорые поезда.

Скорые поезда на линии носят общеупотребительное название , в то время как местные поезда  или линия Тюо-Собу. Для этих линий используются разные типы электричек: вагоны с полосой оранжевого цвета для скорой линии и с полосой жёлтого цвета для местной, за исключением раннего утра и позднего вечера, когда вагоны с оранжевой линии ходят по местной линии. Обозначения на станциях также используют данные цвета для обозначения этих линий.

Все станции участка расположены в Токио.

Легенда
 Местные поезда:
 S: Местные поезда линии Тюо-Собу
 L: Местные поезда от/до станции Токио ходящие ранним утром и поздним вечером
 T: Местные поезда идущие с линии Тодзай
 Rapid trains (Chūō Rapid Line):
 R: 
 C: 
 S:  /  через линию Омэ
 T: 
 Поезда не останавливаются на станциях, помеченных вертикальной чертой.

 Примечания:
 1: Сквозные составы линии Тодзай останавливаются на части станции Tokyo Metro станции Иидабаси. К востоку от станции Накано они идут по своим собственным путям, а не по путям линии Тюо.
 2: Chūō Special Rapid, отходящий от станции Синдзюку, не останавливается на станции Накано.
 3: Скорые поезда проезжают данные станции по выходным дням.

Митака — Такао 

Четырёхпутный участок кончается у станции Митака. По стоянию на 2011 год, продолжаются работы по подъёму путей на надземный уровень, для того чтобы ликвидировать шлагбаумы на линии которые могут быть закрыты более часа в часы пик, препятствуя движению на дорогах.

Все станции данного участка находятся в Токио. Легенда аналогичная предыдущей секции статьи.

Такао — Сиодзири 
Большинство скорых поездов от станции Токио заканчивают движение на станции Такао. Некоторые скорые и местные составы продолжают движение далее до станции . Экспресс Kaiji продолжает движение до станции , в то время как экспрессы Azusa и Super Azusa продолжают движение до станции  и далее по линии Синонои.

Окая — Сиодзири 
Участок Окая — Сиодзири это старый маршрут линии Тюо. По данному маршруту движется не большое количество составов переходящих на линию Иида, которая ответвляется в Тацуно.

Сиодзири — Нацугава 
Сиодзири разделяет восточную и западную линии; поезда не переходят с одной части линии на другую.

Накацугава — Нагоя 
Местные и скорые поезда ходят от станции Накацугава до станции Нагоя. Этот участок несёт основную транспортную нагрузку в городе Нагоя.

Легенда:
 R: Rapid
 CL: Central Liner
 HL: Home Liner

Железнодорожные узлы 

  узел между станциями Тино и Ками-Сува в городе Сува. Открыт 2 сентября 1970 года.
  узел для перехода грузовых составов с линии Тюо на линию Токайдо между станциями Канаяма и Нагоя. Открыт 10 октября 1962 года.

Подвижной состав

Восточная линия Тюо (JR East) 

Составы серии E233 series начали ходить по линии в районе Токио 26 декабря 2006 года. Эти составы были разработаны на основе составов серии E231 series используемых на других линиях в Токио, они заменили составы серии 201 series, которые ходили по линии с 1981 года.

 Линия Тюо (Скорая)
 201 series
 E233 series
 Линия Тюо-Собу
 209-500 series
 E231 series
 Линия Тодзай
 05 series
 07 series
 Местные составы
 115 series
 119 series
 123 series
 Limited Express
 E257 series (Azusa, Kaiji, Chūō Liner, Ōme Liner)
 E351 series (Super Azusa)
 253 series (Narita Express) (Один раз в день от станции Такао)
 Сезонные составы
 183 series (Azusa, Wing Azusa, Moonlight Shinshū)
 185 series (Hamakaiji)
 215 series (View Yamanashi)

Западная линия Тюо (JR Central) 

 Местный составы
 115 series
 211 series
 213 series
 311 series
 313 series
 Limited Express
 383 series (Shinano)
 381 series

Грузовые составы 
 JNR Class EF64
 JR Freight Class EH200

История 
Самым старым считается участок от станции  до станции , открытый в 1889-м году. В дальнейшем линия была продолжена до  в 1901-м году, далее до  в 1903-м году. Строительство Западной линии было начато в 1900-м году. Восточная и Западная линии были соединены в 1911-м году. Строительство линии было завершено в 1919 году, тогда же она получила своё название.

Участок от станции Иидамати (ранее располагалась между станциями  и ) и станцией Накано, стал первой электрифицированной железной дорогой в Японии.
 
12 сентября 1997 года экспресс Super Azusa столкнулся с местным поездом, который не смог остановиться на красный сигнал семафора, около станции .

Примечания:
 Участок от станции Окая до станции Сиодзири — это старый маршрут, который был заменён новым.
 В скобках указано первоначальное название станции.
 Станции, помеченные символом †, ныне закрыты.

Примечания

Ссылки 
 Информация по линии
 japan-guide.com: Линия Тюо

Железнодорожные линии Японии